Бийск — имя собственное.

Географические названия
 Бийск — город в Алтайском крае.
 Верх-Бийск — село в Республике Алтай.
 Бийск — не действующий с 2009 года аэропорт.
 Бийск — железнодорожная станция Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

Торговые марки, названия предметов
 «Бийск» — марка лодочных моторов.
 «Бийск» — марка мотоблоков.
 «Бийск» — название речного судна.